Plusieurs villes possèdent une rue de Savoie :

Rue de Savoie à Bruxelles

Rue de Savoie, à Aix-les-Bains (Savoie)
 Rue de Savoie, à Lyon ;
 Rue de Savoie à Paris
 Rue de Savoie à Montpellier

Autre

Notes et références 

Savoie